The Oregon Trail – videogioco del 1971
 The Oregon Trail – serial del 1923
 The Oregon Trail – film del 1936